Кенья́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Найу. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31099.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 39 км к юго-востоку от Тулузы.

По территории коммуны протекает река Гардижоль ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 293 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 204 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 142 были экономически активными, 62 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 142 активных жителей работали 139 человек (71 мужчина и 68 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 62 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Стефана
 Голубятня (XVI век). Исторический памятник с 1932 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна